Список серий телесериала «Мстители». C 1960 по 1969 год было снято 6 сезонов, составляющих 161 серию. Нумерация серий проставлена в соответствии с порядком показа в России.

Первые 3 сезона были сняты на видеоплёнку и имели представление о сериале как о телеспектакле. Последующие же показали сериал, как шпионское игровое шоу, снятое на киноплёнку.



Обзор

Сезон 1 (1961) 
26 серий
 Доктор Дэвид Кил & Джон Стид (23 серии)
 Доктор Дэвид Кил (2 серии)
 Джон Стид (1 серия)

Сезон 2 (1962—1963) 
26 серий
 Джон Стид & Мартин Кинг (3 серии)
 Джон Стид & Венера Смит (6 серий)
 Джон Стид & Кэти Гейл (17 серий)

Сезон 3 (1963—1964) 
26 серий
 Джон Стид & Кэти Гейл

Сезон 4 (1965—1966) 
26 серий
 Джон Стид & Эмма Пил

Сезон 5 (1967) 
24 серии
 Джон Стид & Эмма Пил

Сезон 6 (1968—1969) 
33 серии
 Джон Стид & Тара Кинг (32 серии)
 Джон Стид, Эмма Пил & Тара Кинг (1 серия)

Мстители
Мстители (телесериал)